Платан:
 Платан — род деревьев; единственный представитель монотипного семейства Платановые.

Другое 
 Платан — разновидность перчатки, используемой для шитья изделий из парусины.
 Платан — плетёный мат, которым оборачивают элементы стоячего такелажа и рангоута для предохранения от повреждений.
 НИИ «Платан» — компания по производству электронных деталей и радиокомпонентов во Фрязино.
 «Большие платаны» — картина Винсента Ван Гога.

Примечания